Валерий Николаевич Полетаев (род. 25 сентября 1949, Ленинград) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2019).

Биография 
В 1971 году окончил Ленинградский государственный институт Культуры им. Крупской. Получил специальность дирижёра, руководителя оркестра народных инструментов.
Работал концертмейстером в хореографическом коллективе.

1971—1972 — служба в армии, в пограничных войсках, в оркестре Северо-западного пограничного военного округа.

После возвращения из армии работал преподавателем музыки в Музыкальной школе в г. Кронштадте.

1973 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс профессора, народного артиста РСФСР З. Я. Корогодского.

Во время учёбы играл на сцене Ленинградского государственного театра Юных Зрителей.
 
В 1977 году окончил театральный институт по специальности «Актёр театра и кино».

С 1977 по 1987 год работал в Ленинградском академическом театре Комедии.

С 1982 по 1986 год - руководитель театрального коллектива на финансово-экономическом факультете ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского.

С 1987 года по 1999 год — актёр Театра Разных Форм, театра студии «Глобус», театра-студии «Мост».
 
С 1999 года по настоящее время — актёр Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Комедианты». Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Комедианты»

До 2016 года являлся учредителем Благотворительного Театрального фонда помощи детям «Невская сказка».

Семья 
 Жена — Людмила Владимировна Тихомирова
 Сын — Никита
 Дочери — Ярослава и Ирина

Творчество

Режиссёр-постановщик

театральная студия ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского 
 "Цепочка" 
 "Молодой гвардии"
 "Люди за стеной" (автор Валерий Полетаев)

Роли в театре

Ленинградский государственный театр Юных Зрителей 
 «Конёк-Горбунок» — Боярин
 «Гибель эскадры» — Белый офицер
 «В гостях у Донны Анны» — Михаил Кротов
 «Бемби» — Сыч
 «Комедия ошибок» — близнецы Дромио

Ленинградский академический театр Комедии 
 «Незнакомец» — Петров
 «Мужья Антонины» — Алик
 «Всё будет хорошо» — Алик
 «Сказки» — Принц
 «Лес» — Буланов
 "Пассаж в «Пассаже» — Злобный чиновник
 «Добро, ладно, хорошо» — Батюшка
 «Тёркин на том свете» — Начальник
 «Баня» — Двойкин
 «Варлам, сын Захария» — Леонид
 «Пиф-паф»
 «Сваха» — Эмброз Кемпел
 «Как вам это понравится» — Лебо
 «Характеры» — Сенька

Комедианты (театр) 
 «Чехов на диване» — Чехов
 «Женитьба» — Жевакин
 «Женитьба» — Подколёсин
 «Смех в темноте» — Бруно Кречмар
 «Волки и овцы» — Беркутов
 «Записные книжки Тригорина» — Тригорин
 «Сказка Арденского леса» — Граф Нулин
 «Все кошки серы» — Дилленбург
 «Домик в Коломне» — Режиссёр
 «Беда от нежного сердца» — Василий Петрович Золотников
 «Поминальная молитва» — Тевье-молочник
 «В день свадьбы» — Салов
 «Земля Эльзы» — Василий Игнатьевич

Фильмография 
 2018 — Улицы разбитых фонарей-16 Опасная работа (28-я серия) — Сергей Михайлович Алексеев
 2016 — Наше счастливое завтра — министр Зотов
 2014 — Чужой (Фильмы 2,3,4) — Иван Сергеевич Горемыкин, генерал-полковник
 2014 — Лучшие враги — Виталий Павлович, заведующий кафедрой
 2014 — Правила бизнеса (23-я серия) — профессор Некрасов
 2014 — Иные — директор института
 2013 — Назначена награда — Рокин, владелец бойцовского клуба
 2012 — Предатель — Евгений Ильич Серафимов, начальник отдела по борьбе с наркотиками
 2012 — Литейный-7 Дорожная петля (29-я серия) — Сергей Иванович, полковник
 2011 — Дорогой мой человек — Вересов, главврач дома отдыха; отец Веры
 2011 — Гончие — 4 Личный контакт (Фильм 1) — Юрий Душечкин
 2009 — Литейный-3 Киллер (19-я серия) — Стив Козлов
 2009 — Ещё не вечер. Чёрный чемодан (Фильм 1) — Сергей Николаевич Павлов
 2009 — Сезон удачи (Фильм 2) — Андрей
 2009 — Опасные игрушки (Фильм 3) — Сизов
 2009 — Дорожный патруль — 3 — Аркадий
 2009 — Автостоп (7-я серия) — эпизод
 2008 — Литейный-2 Стилист (18-я серия). Холодный дом (24-я серия) — Стив Козлов
 2008 — Гончие-2 — Юрий Душечкин
 2008 — До первой крови (Фильм 1) — эпизод
 2007 — Гончие — Юрий Данилович Душечкин
 2007 — Гонка за лидером (Фильм 1, серии 3-4) — эпизод
 2007 — Женская доля (Фильм 2, 1-я серия) — эпизод
 2006 — Старые дела (8-я серия) — Никита Андреевич Гаевский, депутат
 2006 — Секретные поручения — Андрей Семенович
 2004 — Тайны следствия-4 История болезни (Фильм 5) — судья Валерий Николаевич
 2004 — Ментовские войны-1. Старший оборотень по особо важным делам (Фильм 1) — Федоров, сотрудник УСБ
 2002 — Тайны следствия-2 Заказчик (Фильм 1) — Валерий Николаевич, судья
 2001 — Улицы разбитых фонарей-3 Кошки-мышки (26-я серия) — Николай Константинович Тулин
 2001 — Убойная сила (Фильм 5) — директор казино Сомов
 1993 — Конь Белый — эпизод
 1993 — Мститель (10-я серия) — эпизод
 1991 — Улыбка — Сергей Петрович, пациент психиатрической больницы
 1988 — Операция «Вундерланд» — полярник
 1986 — Аэропорт со служебного входа — эпизод
 1985 — Рейс 8585 (фильм-спектакль) Алексей Самарин
 1985 — Омут (фильм-спектакль) — Алексей Самарин
 1985 — День на двоих (фильм-спектакль) — Алексей Самарин
 1984 — Меньший среди братьев — Валерий Иванович Дорогавцев
 1984 — Дождь (фильм-спектакль) — Бунин
 1984 — Ювелирное дело — капитан милиции Комаров
 1983 — Весна надежды — эпизод
 1983 — В талом снеге звон ручья — эпизод
 1981 — Ожидание полковника Шалыгина — Леонтий Тельнов
 1981 —  Давайте познакомимся. Впервые в Баку — Роман
 1980 — Прикажи себе — Сергей Николаевич Вишняков
 1979 — Точка отсчёта — Сергей Кольцов
 1978 — Отряд особого назначения — эпизод

Библиография 
 «Лучшая книга super тамады»
 «Закон любви»
 «След добра хочу оставить»
 «Разговор с другом»

Награды, звания, призы 
 2005 — Почётная грамота Правительства Ленинградской области, Комитет по культуре. За большой вклад в развитие театрального искусства.
 2010 — Почётная грамота Министерства Культуры Российской Федерации. За большой вклад в развитие культуры
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (6 марта 2011)
 2014 — Благодарность Законодательного Собрания Ленинградской области «За плодотворный творческий труд, вклад в развитие сферы культуры и театрального искусства»
 Заслуженный артист Российской Федерации (14 июля 2019) — За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Ссылки 
 Страница Валерия Полетаева  на сайте Комедианты (театр)
 https://www.kinopoisk.ru/name/317771/
 https://lgz.ru/article/N17--6221---2009-04-22-/Sr%D0%B5dniy-akt%D1%91r-stal-gorazdo-v%D1%8Bsh%D0%B58601/ 

Выпускники Санкт-Петербургского института культуры
Выпускники Российского государственного института сценических искусств